Городи́ще () — село на Украине, находится в Ковельском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0722181401. Население по переписи 2001 года составляет 210 человек. Почтовый индекс — 45024. Телефонный код — 3352. Занимает площадь 0,001 км².

Адрес местного совета 

45024, Волынская область, Ковельский р-н, с.Городище

В Городище знаходиться братська могила, а також православна церква

Ще відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" у Волинській області у зв'язку з припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Дубівську сільську територіальну громаду з 27 грудня 2016 року виключено з облікових даних Городищенську, Дубівську, Облапську сільські ради Ковельського району. Включено до облікових даних Дубівську сільську раду Дубівської сільської територіальної громади. Також в цей період було зачинено ЗОШ с.Городище за причиною недостатку учнів. Станом на 13 квітня 2020 року село перебуває на карантині з зв'язку з захворюванням COVID-19.

Також станом на 2020 р. в селі ше працює ФАП та бібліотека які розсташовуються в будівлі нещодавно зачиненої школи.

Ссылки. 

 Городище на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ковельского района